John Barnes renvoie à plusieurs personnes :

 John Barnes, né en 1957, auteur américain de science-fiction,
 John Barnes, né en 1963, footballeur international anglais,
 John Barnes, joueur de football australien,
 John Barnes, programmeur, 
 John Barnes, officier de l'armée britannique et homme politique canadien,
 John Barnes, maire de Dunedin, en Nouvelle-Zélande,
 John Barnes, animateur de télévision anglais,
 John Barnes, né en 1920 et mort en 2008, historien du cinéma britannique,
John Arundel Barnes, né en 1918 et mort en 2010, sociologue et anthropologue australien et britannique.